Morgunow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexej Alexejewitsch Morgunow (1884–1935), russischer Maler
 Jewgeni Alexandrowitsch Morgunow (1927–1999), russischer Schauspieler
 Nikita Leonidowitsch Morgunow (* 1975), russischer Basketballspieler
 Roman Morgunow (* 1982), ukrainisch-bulgarischer Eishockeyspieler und -trainer
 Timur Igorewitsch Morgunow (* 1996), russischer Leichtathlet